Schrumpf steht für:
 Dimensionsänderung von Textilien unter Einfluss von Temperatur oder Feuchte (siehe Schrumpfen (Textil))
 Zur allgemeinen Volumenänderung von Materialien durch Trocknung oder Abkühlung siehe Schwindung
 Schrumpfung (Werkstoffkunde)
 Schrumpfung (Boden) bei Austrocknung des Bodens

Schrumpf ist der Familienname folgender Personen:
 Annika Schrumpf (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Ernst Schrumpf (1863–1941), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Fabian Schrumpf (* 1982), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Friedrich Ludwig Schrumpf (1765–1844), nassauischer Hofbaudirektor und Architekt
 Jan Schrumpf (1921–2007), ehemaliger niederländischer Fußballspieler
 Jochen Schrumpf (* 1952), deutscher Gitarrist und Jazzmusiker
 Pierre Schrumpf-Pierron (1882–1952), elsässischer Kardiologe und zeitweise deutscher Abwehr-Agent